Mekonnen ist der Familienname folgender Personen:

 Abebe Mekonnen (* 1964), äthiopischer Leichtathlet
 Dereje Mekonnen (1962–2011), äthiopischer Musiker
 Deresse Mekonnen (* 1987), äthiopischer Leichtathlet
 Ephrem Mekonnen (* 2001), äthiopischer Leichtathlet
 Hailu Mekonnen (* 1980), äthiopischer Leichtathlet
 Naod Mekonnen (* 2000), deutsch-angolanischer Fußballspieler
 Seare Mekonnen (gestorben 2019), äthiopischer Militär, Generalstabschef
 Terefe Mekonnen (* 1964), äthiopisch-österreichischer Langstreckenläufer
 Tsegaye Mekonnen (* 1995), äthiopischer Marathonläufer